On appelle Cabinet des médailles un lieu où l'on place, ou l'on expose des médailles, des monnaies et autres objets numismatiques : décorations, insignes, plombs, etc.

Parmi les plus célèbres figurent :
 le Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique ;
 le Cabinet des médailles des Staatliche Museen de Berlin ;
 le Cabinet des médailles de la Monnaie des États-Unis ;
 le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, dit aussi le « cabinet du roi ». Il en constitue désormais un département, sous le nom de « Département des monnaies, médailles et antiques ».